Этнография Северного Кавказа — список народов и народностей проживающих на Северном Кавказе.

География 
В большинстве случаев, когда встречается понятие «Кавказ» или, его часть — «Северный Кавказ», речь идёт о неких историко-географических терминах, границы которых значительно варьируются в представлении разных исследователей. Существующие трактовки того, что есть «Кавказ», основаны на нескольких представлениях об этом регионе — историко-этнографическом, физико-географическом, политико-географическом, культурно- или историко-географическом. Часто обозначая Кавказ как географический регион, его границы проводятся не только по природно-географическим критериям, но и смешиваются с политическими или этническими, что является ошибочным. Кавказ или Северный Кавказ, как и большинство других регионов мира, может пониматься не только в каком-то одном плане, и при решении разных исследовательских задач эффективнее использовать различные понимания региона, однако, важное условие — не смешивать принципиально разные критерии трактовки территории.

В 1935 году расширенные кавказские географические пределы предложил российско-советский историк и кавказовед М. А. Полиевктов, в рамках «культурно-исторического» критерия он проводил северную границу Кавказа от устья Дона до устья Волги, захватывая территории по нижнему течению этих рек (ломаная линия Азов—Волгоград—Астрахань). В данном списке северокавказская территория определена несколько меньше, а именно, в границах административных образований Российской Федерации — Северо-Кавказского ФО, включающего Дагестан, Ингушетию, Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию, Северную Осетию, Ставропольский край, Чечню и часть Южного ФО, включающего Адыгею, Краснодарский край. 2 федеральных округа и 9 субъектов РФ (7 республик и 2 края).

Античность

Современная численность 
Согласно российским переписям численность населения Северного Кавказа (в границах принятых для данного списка) — 14 506 219 в 2002 году и 15 095 469 в 2010 году. Народов численностью более 100 000 человек — 16 (если не выделять из лезгинских народов отдельно табасаранцев) — аварцы, адыгейцы, армяне, азербайджанцы, балкарцы, даргинцы, ингуши, кабардинцы, карачаевцы, кумыки, лакцы, лезгинские народы, осетины/северные осетины, русские, украинцы и чеченцы. 4 являются не автохтонными и большей частью проживают за пределами Северного Кавказа — азербайджанцы, армяне, русские и украинцы. В таблице наиболее крупные народы Северного Кавказа расположены от более многочисленных к менее. При расположении учитывалась численность по последней переписи и только по Северному Кавказу. В правом столбце таблицы пояснительные комментарии, а также флаг субъекта РФ на Северном Кавказе, в котором преимущественно проживает соответствующий народ.

Народы и народности > 100 000

Автохтонные народности и этногруппы < 100 000 

Таблица автохтонных народов Северного Кавказа численностью до 100 000 человек.

Народности и этногруппы в составе автохтонных народов 
Часть народностей и этногрупп в составе крупных народов Северного Кавказа самоидентифицировались в российских переписях, что позволяет приблизительно установить их численность. Однако, эти данные не точны, так как неизвестно число представителей этих народностей и этногрупп, которые могли зафиксировать себя под общим этнонимом крупного народа.

 Андийские народы рассматриваются и как самостоятельная этнообщность (например, среди лингвистов), и как группа народностей в составе аварцев (например, в переписях РФ 2002 и 2010 годов). Согласно российским переписям их численность в РФ — 34 387 в 2002 году и 29 105 в 2010 году, а на Северном Кавказе (в границах принятых для данного списка) — 33 792 в 2002 году и 28 822 в 2010 году. Включают собственно андийцев, ахвахцев, багулалов, ботлихцев, годоберинцев, каратинцев, тиндалов и чамалалов. Большинство представителей проживают на территории Дагестана, кроме багулалов, которые в 2010 году зафиксированы только за пределами Северного Кавказа (5 человек в Москве).
 Лезгинские народы рассматриваются и как самостоятельная этнообщность (например, среди лингвистов), и как группа отдельных народностей (например, в переписях РФ 2002 и 2010 годов). Согласно российским переписям их численность в РФ — 615 633 в 2002 году и 706 518 в 2010 году, а на Северном Кавказе (в границах принятых для данного списка) — 528 177 в 2002 году и 602 512 в 2010 году. Включают собственно лезгин, агулов, рутульцев, табасаранов, удинов и цахуров. Большинство представителей проживают на территории Дагестана, кроме удинов, основная часть которых в 2010 году зафиксирована за пределами Северного Кавказа (в основном в Ростовской области — 1 886 человек). Этногруппу лезгиноязычных арчинцев обычно включают в состав аварцев, так как они сближаются с ними по этническому самосознанию. Так же существует условная общность носителей лезгинских языков объединяемая по территориальному признаку — шахдагцы, включающая носителей ветви лезгинского языка (будухцев и крызов) и носителей отдельного хиналугского языка (хиналугцы), однако в переписях РФ они отдельно не фиксировалась.

Современный национальный состав 
В рамках антропологии, как исторической, так культурной/социальной, население Северного Кавказа относится к европеоидной расе, представленной различными типами и подтипами — арменоидным, кавкасионским, каспийским и понтийским (расовая классификация не является общепринятой). Данный список основан не на антропологическом, а на этнологическом подходе, так как для целей историко-этнографического описания региона обычно используется классификация по культурно-языковым общностям. Северный Кавказ населён представителями как автохтонных общностей — абхазо-адыгами и нахо-дагестанцами, так и этносами, основная часть которых проживает за пределами этого региона — восточными славянами, иранцами, тюрками и другими. В таблице курсивом выделены эндоэтнонимы или устаревшие и малоиспользуемые экзоэтнонимы. Численность народов и народностей указана только для Северного Кавказа согласно российским переписям 2002 и 2010 годов (в тысячах человек).

Дагестанцы 
дагестанцы

Нахские народы 
Сведения о нахских народах в русскоязычных источниках появляются с XVI века, в документах упоминаются ероханцы, калканцы, мерези, мичкизы, мулки, ококи и тшанцы. Позднее, в XIX веке, многие русскоязычные экзоэтнонимы часто обозначали не этническое объединение нахов, а представителей разрозненных родовых групп на определённых территориях (например, дальние кисты и галанчожцы), или население на новых территориях, куда также переселялись различные нахские этногруппы/общества (например, гехинцы и шалинцы). Часть населения на новых территориях, состоящее из разрозненных родовых групп, сформировало новые этногруппы/общества (например, гачалкойцы~качкалыковцы и орстхойцы~карабулаки), а большая часть участвовала в этногенезе современных ингушей и чеченцев (гехинцы и шалинцы).

Осетины

Примечания 
Комментарии

Источники

Прочая литература

Ссылки 
 
 

Кавказоведение
Кавказ
Народы Кавказа
Коренные народы Европы